Улица Рюйтли ( — Рыцарская улица) — название улиц в ряде городов Эстонии, необязательно связанное с местом компактного проживания рыцарей.

 В Нарве — Улица Рюйтли (Нарва)
 В Пайде — Улица Рюйтли
 В Пярну — Улица Рюйтли (Пярну)
 В Таллине — Улица Рюйтли (Таллин)
 В Тарту — Улица Рюйтли (Тарту)
 В Хаапсалу — Улица Рюйтли

См. также 
Улица Тоом-Рюйтли в Таллине

Примечания